A104 ist der Name folgender Autobahnen und Fernstraßen:
 Autoroute A104 in Frankreich
 Bundesautobahn 104 in Deutschland
 A104 (Russland)
 A104 (Kenia), siehe Liste der Fernstraßen in Kenia

A.104 ist der Name von:
 Aero A.104, tschechisches Doppeldeckerflugzeug, siehe Aero A.100 #Aero A.104

A104